Concejo hace referencia a varios conceptos:

Reunión, asamblea o tribunal
Una reunión asamblearia u órgano deliberativo (aunque también se puede considerar como un lugar donde se juzgan y aprueban leyes funcionando como tribunales) :
Concejo abierto, en España, sesión que se tiene en público, convocando a él a todos los vecinos del pueblo.
Concejo municipal, órgano que habitualmente, junto al alcalde, compone una municipalidad o ayuntamiento.
Concejo Deliberante, institución pública de los municipios de Argentina, posee el control del poder legislativo local.

Historia
 Concejo (historia), de origen en la Alta Edad Media en la península ibérica.
 Concejo de la Mesta, asociación gremial de pastores y dueños de ganados que se reunían anualmente en junta para tratar de los negocios concernientes a sus ganados o gobierno económico de ellos, la gestión de las cañadas y para distinguir y separar las ovejas que se hubiesen mezclado con las suyas.
 Concejo de Valladolid
 Concejo de París funcionó como tribunal al igual que en muchas partes de Europa, realizando asambleas en las que se aprobaban leyes y se juzgaban personas de un nivel alto en la sociedad, aunque también se juzgaban campesinos y artesanos.

Demarcación administrativa

España
 Concejo (Asturias) (conceyu), nombre que reciben los municipios en Asturias. Los concejos existieron también en la provincia de León durante toda la Edad Moderna (actualmente se conoce popularmente como concejo en León a la Junta Vecinal y la reunión de ésta). En Cantabria existieron hasta 1822.
 Concejo (Galicia) (concello), nombre que reciben los municipios en Galicia.
 En Álava y Navarra, concejo es el nombre que reciben los pueblos que poseen cierta autonomía dentro de un municipio. El concepto de concejo se invierte respecto al existente en Asturias, siendo equivalentes a las parroquias de aquella región. Véanse: Concejo (Álava) y Concejo de Navarra
 En la provincia de Burgos, concejo o lugar es una división que tiene su propio regidor y forma parte de un partido o agrupación de varios lugares de la merindad. Cada merindad (municipio) cuenta con un alcalde. Actualmente la denominación Las Merindades engloba el norte de la provincia de Burgos.

Concelho
 En Portugal, Cabo Verde, Mozambique y otras regiones lusófonas existen divisiones administrativas bajo el nombre de "concelho".
 En concreto, para el caso de Portugal, véase también Municipio de Portugal.

Escocia
 Concejo (Escocia). Entidad administrativa en Escocia análoga a las autoridades unitarias de Inglaterra.